Il doppio del Moorilla Hobart International 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Elena Lichovceva e Elena Vesnina erano le detentrici del titolo, ma la Likhovtseva non ha partecipato,
Solo la Vesnina ha partecipato facendo coppia con Marija Kirilenko,
ma è uscita al 1º turno a causa di un infortunio alla Kirilenko.

Anabel Medina Garrigues e Virginia Ruano Pascual hanno vinto in finale 6–2, 6–4, contro Eléni Daniilídou e Jasmin Wöhr.

Teste di serie

  Janette Husárová /  Vania King (primo turno)
  Anabel Medina Garrigues /  Virginia Ruano Pascual (campionesse)

  Marija Kirilenko /  Elena Vesnina (ritiro per infortunio alla Kirilenko)
  Lucie Hradecká /  Renata Voráčová (quarti, infortunio alla Voracova)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni

Moorilla Hobart International 2008